Калийная промышленность — отрасль промышленности, объединяющая предприятия по добыче калийных солей и производству калийных удобрений.

Началом калийной промышленности принято считать середину XIX века, когда вблизи Штасфурта (Германия) была введена в действие первая фабрика по производству хлорида калия.
В 20-30-х гг. XX века производство калийных удобрений началось в США, Италии, Испании и прочих странах.

Более 90 % калийных удобрений производится в странах СНГ, Канаде, ФРГ, США и Франции. 
Важнейшие экспортеры калийных удобрений — Канада, ФРГ и США.

Используются калийные удобрения главным образом в странах Северной Америки, Западной Европы, Австралии и Японии, на которые приходится около 90 % их потребления среди промышленно развитых стран. Среди импортеров выделяются США, страны Западной Европы, Япония и группа развивающихся стран. 

В России основные месторождения калийных солей располагаются в Пермском крае (Соликамск и Березники). 
На Украине добывают калийные соли на Стебницком и Калуш-Голинском месторождениях.

В Республике Беларусь, производство калийных и сложносмешанных удобрений находится в Солигорском и Любаньском районе.

Литература 
 

Калийные удобрения